Делени има више значења:

 Делени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Делени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Делени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Делени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Делени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Делени (Чортешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Делени (Делени, Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Делени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Делени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Делени (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Делени (Погачауа), насеље у округу Муреш у Румунији
 Делени (Идечу де Жос), насеље у округу Муреш у Румунији
 Делени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Делени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Делени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Делени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Делени (Хочени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Делени (Делени, Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Делени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Делени (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Делени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији